Het begrip biao kan betrekking hebben op:
 benaming voor chronologische tabellen in de Chinese historiografie, zie: Biao (Chinese historiografie)
 naam van een taal behorend tot de Kam-Taitalen, zie Biao (taal).